Christian Lüscher (1963-), avocat et personnalité politique suisse
 Damian Lüscher (1997-), coureur cycliste suisse
 Ingeborg Lüscher (1936-), artiste
 Max Lüscher (1923-2017), psychologue et philosophe suisse
 Peter Lüscher (1956-), skieur alpin suisse